61-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года проходил в Финляндии с 26 апреля по 14 мая. Формула проведения чемпионата по сравнению с предыдущим годом претерпела изменения. В предварительном раунде все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем три лучшие сборные из каждой группы играли между собой по кругу с учётом результатов личных встреч предварительного раунда. Команды, занявшие первое и второе место, играли финальную пульку до двух побед. Сборные, занявшие третье и четвёртое место, играли между собой матч за третье место. Команды, занявшие в группах предварительного раунда места с третьего по шестое, разыграли между собой 7-12 места по круговой системе с учётом результатов личных встреч предварительного раунда.

Предварительный этап

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матчи за 7-12 места 
(с учётом результатов личных встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица

Финальный раунд 
(с учётом результатов личных встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица

Финал и матч за 3 место 
Матч за 3 место
Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Томми Сало
 Защитник:  Роб Блейк
 Нападающий:  Микаэль Нюландер

Символические сборные турнира

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Финляндии

Итоговое положение команд

Переходы 
Перешли из группы «В»

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа Е чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997

Ссылки 
 Brest — Neuilly-sur-Marne (Division 1, Finale, Match 2)

Апрель 1997 года
Май 1997 года
Спорт в Финляндии в 1997 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Турку
Международные спортивные соревнования в Хельсинки